Rajd Wartburga (pełna nazwa: ADAC Cosmo Rallye Wartburg) – rajd samochodowy organizowany przez MC Eisenach od 1955 roku. W latach 1969–1988 rajd był eliminacją Pucharu Pokoju i Przyjaźni, a w latach 1959–1990 – eliminacją mistrzostw NRD.

Zwycięzcy

Przypisy 

Rajdy samochodowe w Niemczech
Sporty motorowe w Niemieckiej Republice Demokratycznej